«Крыши под снегом» — название нескольких картин:
 «Крыши под снегом» — картина Гюстава Кайботта, написанная в 1878 году.
 «Крыши под снегом» — картина Игоря Грабаря, написанная в 1889 году.
 «Крыши под снегом» — картина Николая Крымова, написанная в 1906 году.